Нехаев — русская фамилия.

Известные носители:
 Нехаев, Валерий Константинович (1948—1982) — советский убийца-отравитель.
 Нехаев, Михаил Константинович (1925—2007) — Герой Советского Союза.
 Нехаев, Олег Алексеевич — российский журналист, лауреат премии «Золотое перо России».

Примечания

См. также 
 Нехай
 Нехаево
 Нехаевка
 Нехаевская
 Нехаевские
 Непхаево